Мариам Усман (; род. 9 ноября 1990 в Нигерии) — нигерийская тяжелоатлетка, бронзовый призёр Чемпионата мира 2011 года, серебряный призёр Всеафриканских игр 2007 года в весовой категории свыше 75 килограмм.

Карьера 
Первый крупный успех пришёл к Мариам Усман в 2007 году на Всеафриканских играх, где она завоевала серебряную медаль подняв в общей сложности 248 кг. На Чемпионате мира того же года она показала девятый результат.

В 2008 году она выиграла Чемпионат Африки с результатом 265 кг. На Олимпийских играх в Пекине Усман соревновались в весовой категории до 75 кг и стала пятой, подняв суммарный вес в 265 кг.

На Чемпионате мира 2011 года, проходившем в Париже спортсменка завоевала бронзовую медаль, уступив только Чжоу Лулу из Китая и россиянке Татьяне Кашириной.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне на легкоатлетическом помосте Усман успеха не добилась. В рывке она подняла только 129 кг, а за три попытки в толчке не смогла поднять штангу ни разу.

Ссылки 
 

Тяжелоатлеты Нигерии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Игр Содружества по тяжёлой атлетике